Премия CRM — Fields — PIMS — ежегодная канадская исследовательская премия по математике; учреждена в 1994 году  и , с 2005 года соорганизатором премии стал . Размер — 10 тыс. канадских долларов.

Лауреаты:

 1995 — Гарольд Коксетер
 1996 — 
 1997 — Джеймс Артур
 1998 — 
 1999 — Стивен Кук
 2000 — 
 2001 — Уильям Татт
 2002 — Джон Фридландер
 2003 —  и 
 2004 — 
 2005 — 
 2006 — 
 2007 — 
 2008 — 
 2009 — 
 2010 — 
 2011 — 
 2012 — Стево Тодорчевич
 2013 — 
 2014 — 
 2015 — 
 2016 — 
 2017 — Генри Дармон
 2018 — 
 2019 — 
 2020 —

Примечания

Ссылки 
 
 CRM-Fields-PIMS Prize Nominations (Fields Institute site) 
 CRM-Fields-PIMS Prize Details | Pacific Institute for the Mathematical Sciences — PIMS 

Математические награды
Награды, появившиеся в 1994 году
Награды по алфавиту
Премии Канады
Наука в Канаде